Sepedonella är ett släkte av tvåvingar. Sepedonella ingår i familjen kärrflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Kärrflugor
Sepedonella